Castillo y Guzmán ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Argüello del Castillo y Guzmán (1778–1830), nicaraguanischer Politiker, Staatschef 1826/1827 und 1828/1829 
 Nicasio del Castillo y Guzmán (1830–??), nicaraguanischer Politiker, Präsident 1856